Ein Zwilling kommt selten allein ist der Titel folgender Filme:

 Ein Zwilling kommt selten allein (1989) (Parent trap III), US-amerikanischer Film von Mollie Miller 
 Ein Zwilling kommt selten allein (1998) (The parent trap), US-amerikanischer Film von Nancy Meyers
 Ein Zwilling kommt selten allein (Fernsehserie) (Two of a Kind), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 1998